Euting ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Euting (1839–1913), Orientalist und Direktor der Universitätsbibliothek Straßburg
 Thomas Euting (* 1952), deutscher Journalist und TV-Redakteur